Dolce & Gabbana, marca de moda d'Itàlia
 Guàrdia Nacional de Delaware (del seu nom en anglès Delaware National Guard), cos de guàrdia nacional de l'estat de Delaware, als Estats Units
 Societat Numismàtica Alemanya (del seu nom en alemany Deutsche Numismatische Gesellschaft), associació d'experts en numismàtica d'Alemanya
 Degrassi: The Next Generation, sèrie de televisió del Canadà
 Leclerc DNG (de l'acrònim en francès Dépanneur Nouvelle Génération), variant del tanc AMX-56 Leclerc de França
 D!NG (de l'acrònim en anglès Do online Now Guys), canal de YouTube de la marca Vsauce
 Digital Negative, format d'imatge digital de tipus RAW desenvolupat per Adobe
 Dng també és l'abreviatura de la dalnegorskita, mineral de la classe dels silicats
 dng també és el codi ISO 639-3 del dungan, llengua sinítica parlada pels dungans de l'Àsia Central